La battaglia di Kushliki o di Kuszliki, fu uno scontro combattuto tra esercito russo e polacco-lituano che ebbe luogo il 4 novembre 1661 nei pressi della cittadina di Kushliki durante la guerra russo-polacca del (1654–1667).

Una forza lituana di 14.000 uomini al comando del pułkownik Kazimierz Żeromski costruirono un accampamento fortificato sulla riva destra del fiume Daugava (presso il villaggio di Kushliki (Kuszliki) nel voivodato di Polotsk) e sconfisse il primo assalto di Ivan Andreyevich Khovansky il 24 settembre. Khovansky si ritirò ma fece ritorno il 16 ottobre con un esercito ancora più grande (12.000 uomini e 18 pezzi d'artiglieria). Il 3 novembre una forza polacca di 14.000 uomini al comando del re Giovanni II Casimiro di Polonia e del regimentarz Stefan Czarniecki giunse sul posto ed il 4 novembre sorprese le forze russe assaltando il loro accampamento. L'esercito russo venne sconfitto ed i polacchi ne catturarono l'intero comparto di artiglieria.

Note

Guerra nel 1661
Kushliki
Kushliki